Грижо:

 Грижо — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту
 Грижо — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса

См. также 
 Грижо-де-Парада — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса